Carstensz ist der Name von:

 Jan Carstenszoon (auch: Jan Carstensz), niederländischer Seefahrer im 17. Jahrhundert
 Carstensz-Pyramide, ein nach ihm benannter Berg in Indonesien